

Topónimos 
La Frontera (Chile) — linha de ocupação mais avançada da Capitania-Geral do Chile ante os territórios dos Mapuche

Municípios de El Salvador 
San Miguel de la Frontera — do departamento de San Miguel
Santiago de la Frontera — do departamento de Santa Ana
Candelaria de la Frontera — do departamento de Santa Ana

Municípios da Espanha 
La Frontera (El Hierro) — da província de Santa Cruz de Tenerife, Canárias
La Frontera (Cuenca) — de Castela-Mancha
Arcos de la Frontera
Jerez de la Frontera
Vejer de la Frontera

Cinema e televisão 
La frontera (telenovela) — mexicana
La frontera (filme) — chileno de 1991 dirigido por Ricardo P. Larrain

Desambiguações de topônimos